Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) auf der karibischen Insel Martinique auf, die zugleich ein französisches Überseedépartement und eine Region ist (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Einzelnachweise 

Martinique
!Schutzgebiete